Slap steht für:

geographische Objekte:
 Slap (Vipava), Ortsteil von Vipava, Goriška, Slowenien
 Slap (Bosnien und Herzegowina), Ort in Bosnien und Herzegowina
 Slap, deutscher Name von Slapy nad Vltavou, Gemeinde in Tschechien

Musik:
 Slaptechnik, Spieltechnik des Kontrabasses und der Bassgitarre
 Slap tongue, Spieltechnik der Klarinette und des Saxophons

SLAP steht für:
 Superiores Labrum von anterior nach posterior, Verletzung im Bereich der Schulter, siehe SLAP-Läsion
 Flugplatz Apolo (ICAO-Code), bolivianischer Flugplatz
 Saboted light armor penetrator, panzerbrechende Munition

The Slap steht für:
 The Slap, Originaltitel von Nur eine Ohrfeige, Roman von Christos Tsiolkas (2008)
 The Slap – Nur eine Ohrfeige, australische Fernsehserie (2011)
 The Slap (US-amerikanische Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2015)

Siehe auch:
 SLAPP, rechtsmissbräuchliche Form der Klage

Abkürzung